Kotohira bezeichnet:
 Kotohira (Kagawa), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kagawa
 mehrere japanische Berge:
 Kotohira-yama (Fukushima), in der Präfektur Fukushima
 Kotohira-yama (Takasaki), auf dem Stadtgebiet von Takasaki in der Präfektur Gunma
 Kotohira-yama (Midori), auf dem Stadtgebiet von Midori in der Präfektur Gunma
 Kotohira-yama (Wakayama), in der Präfektur Wakayama
 Kotohira-yama (Kagawa), in der Präfektur Kagawa
 Kotohira-yama (Kōchi), in der Präfektur Kōchi
 Kotohira-yama (Fukuoka), in der Präfektur Fukuoka
 Kotohira-yama (Nagasaki), in der Präfektur Nagasaki